Benton Station ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benton Station (Iowa), im Benton County (nicht mehr existent)
 Benton Station, früherer Name von Benton (Kalifornien), im Mono County
 Benton Station (Maine), im Kennebec County
 Benton Station (Tennessee), im Polk County